Le Meurtre au bord du lac est la deuxième histoire de la série Jean Valhardi de Jijé et Jean Doisy. Elle est publiée pour la première fois dans l'Almanach 44 du journal Spirou. Puis est publiée en 1951 dans l'album Valhardi.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Jean Valhardi
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1943